

Code 
 nak est le code du nakanai, d'après la norme ISO 639-3 de représentation des noms de langues.

Sciences et techniques

Biologie 
 La nak est la femelle du yack.

Chimie 
 NaK est le symbole d'un alliage de sodium et de potassium, liquide à température ordinaire.

Toponyme 
 Nak est une commune du comitat de Tolna, en Hongrie.